La démographie de la Polynésie française est l'ensemble des données et études concernant la population de la Polynésie française, d'hier et d'aujourd'hui. Ces données sont notamment calculées par l'Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF).

Fin 2017, la population de la Polynésie française est estimée à . La collectivité est toujours en transition démographique.

Évolution de la population

Faits et chiffres marquants 

L'analyse de l'ISPF précise que :
 la croissance de la population ralentit ;
 la taille des ménages diminue ;
 le nombre de logements inoccupés augmente ;
 l'étalement urbain se poursuit des villes les plus proches de Papeete vers des communes de plus en plus éloignées ;
 les îles Marquises et les îles Australes souffrent d'un déficit migratoire.

Mortalité 
La  cause de mortalité chez les adolescents et les jeunes adultes est le suicide ( entre 2008 et 2010).

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Géographie de la Polynésie française
 Politique en Polynésie française
 Économie de la Polynésie française
 Télécommunications en Polynésie française
 Transports en Polynésie française

Bibliographie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Polynésie française